First Methodist Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 First Methodist Church (Lewisville, Arkansas), NRHP-ID 96000639
 First Methodist Church (Moscow, Idaho), NRHP-ID 78001073
 First Methodist Church (Rock Rapids, Iowa), NRHP-ID 78001244
 First Methodist Church (Paintsville, Kentucky), NRHP-ID 88003155
 First Methodist Church (Alexandria, Louisiana), NRHP-ID 80001751
 First Methodist Church (Clinton, Massachusetts), NRHP-ID 90001720
 First Methodist Church (Tupelo, Mississippi), NRHP-ID 90000348
 First Methodist Church (Brookhaven, Mississippi), NRHP-ID 97001298
 First Methodist Church (Excelsior Springs, Missouri), NRHP-ID 09000856
 First Methodist Church (Cleveland, Ohio), NRHP-ID 84003953
 First Methodist Church (McMinnville, Tennessee), NRHP-ID 02001341
 First Methodist Church (Cuero, Texas), NRHP-ID 88001952
 First Methodist Church (Marshall, Texas), NRHP-ID 80004133
 First Methodist Church (Georgetown, Texas), NRHP-ID 86001368
 First Methodist Church (Monroe, Wisconsin), NRHP-ID 75000065
 First Methodist Church (Waukesha, Wisconsin), NRHP-ID 83004335
 First Methodist Church (Oshkosh, Wisconsin), NRHP-ID 95000247

Siehe auch:
 First Methodist Episcopal Church
 First Methodist Episcopal Church and Parsonage
 First Methodist Episcopal Church, South